Alley Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Alley Island (Hancock County, Maine)
 Alley Island (Washington County, Maine)